Della Santa ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Della Santa (* 1928), italienischer Dokumentarfilmer
 Leopoldo Della Santa (1772–1827), italienischer Architekt, siehe Magazinsystem 
 Stefano Della Santa (* 1967), italienischer Radrennfahrer